Une inaugurale, dans le domaine de l'astronautique, est une réunion de travail, marquant le démarrage effectif d'une activité, par exemple dans le cadre d'un contrat.

Le terme correspondant en anglais est kick-off meeting.

Référence  

Droit français : arrêté du  relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

Astronautique